Genera Plantarum és una obra del naturalista suec Carl von Linné de l'any 1737

Genera Plantarum també es pot referir a d'altres obres:

 Genera Plantarum, secundum ordines naturales disposita juxta methodum in Horto Regio Parisiensi exaratam, publicada l'any 1789 per Antoine Laurent de Jussieu
 Genera Plantarum Guineensium, publicada l'any 1804 per Adam Afzelius
 Genera Plantarum Umbelliferarum, publicada l'any 1814 per George Franz Hoffmann
 Genera plantarum florae Germanicae iconibus et descriptionibus illustrata, publicada per  Christian Gottfried Daniel Nees von Esenbeck entre 1830 i 1860.
 Genera Plantarum Secundum Ordines Naturales Disposita, publicada per Stephan Endlicher entre 1836 i 1840.
 Genera Plantarum ad exemplaria imprimis in herbariis kewensibus servata definita, publicada en tres volums per George Bentham i Joseph Dalton Hooker entre 1862 i 1883.